Harvel peut désigner :

Patronyme 
 , diplomate du .
 , joueur de baseball.

Toponyme 
 Harvel, un village et une civil parish d'Angleterre.
 Harvel,  un village des comtés de Christian et Montgomery dans l'Illinois, aux États-Unis.
 Harvel Township, un township du comté de Montgomery dans l'Illinois, aux États-Unis.